|}
Die Ingenio Victoria Railway bei Jovellanos in der Provinz Matanzas von Kuba war eine Normalspurbahn mit einer Spurweite von 1435 mm.

Streckenverlauf 
Die Zuckerfabrik Ingenio Victoria  war über eine Normalspurstrecke mit den Gleisen der U.H.R.R. verbunden. Eine kurze Zweigstrecke führte von der Zuckerfabrik zu den Zuckerrohrfeldern. Die Zuckerfabrik besaß eine eigene Lokomotive.

Die Zuckerfabrik hieß ursprünglich Santa Amalia hatte eine Kapazität von 200.000 Arroben (2300 t) Zuckerrohr pro Tag. Sie ist nicht mehr in Betrieb.

Einzelnachweise 

Provinz Matanzas
Schienenverkehr (Kuba)